Мари́я Фроло́ва:
 Фролова, Мария Ивановна (1917—?) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Фролова, Мария Юрьевна (род. 1986) — российская волейболистка.